Laure Angélis, née le , est une auteur française.

Biographie

Famille 
Laure Angélis est née . Elle est la sœur de Jean-Luc Angélis.

Guidisme 
De formation juridique, après de nombreuses années de guidisme, elle est cheftaine au sein de l’Association des guides et scouts d'Europe où elle a des responsabilités auprès des guides-aînées.

Auteure et directrice de collection 
Laure Angélis est directrice de la collection Défi aux Éditions Téqui. Travaillant en étroite collaboration avec Axel Vachon, un autre auteur de la collection, elle a notamment beaucoup aidé de jeunes auteurs à démarrer.

Œuvres 
 Trois tomes de la série Ondine :
 Ondine, Éditions Pierre Téqui, 2000 
 Le Lys écarlate, Éditions Pierre Téqui, 2000 
 La Valse lente, Éditions Pierre Téqui, 2000 
 Des blasons pour le hérisson, en collaboration avec Jean-Luc Angélis, Éditions Pierre Téqui,
 Le Saphir étoilé, Éditions Pierre Téqui, 2005 
 Enora, Éditions Pierre Téqui, 2009 
Commentaire dans le magazine Famille Chrétienne du  
 Contes et Merveilles de Noël, Éditions Artège, en collaboration avec cinq autres co-auteurs : Axel Vachon, Élisabeth Bourgois, Jean-Luc Angélis, Yves Meaudre (Enfants du Mékong) et Laetitia de Barbeyrac, 2009

Références

Liens externes 

Écrivain français du XXe siècle
Écrivain français du XXIe siècle
Femme de lettres française
Naissance en septembre 1971